Adobe Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adobe Creek (Francis Creek), Fluss im Bundesstaat Arizona
 Adobe Creek (Colorado River), Fluss im Mesa County, Bundesstaat Colorado
 Adobe Creek (Mineral Creek), Fluss im Fremont County, Bundesstaat Colorado
 Adobe Creek (Horse Creek), Fluss im El Paso County, Bundesstaat Colorado
 Adobe Creek (Arkansas River), Fluss im Lincoln County, Bundesstaat Colorado
 Adobe Creek (Del Puerto Creek), Fluss im Stanislaus County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (San Francisco Bay), Fluss im Santa Clara County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Petaluma River), Fluss im Sonoma County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Nord-Pazifik), Fluss im San Luis Obispo County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Sespe Creek), Fluss im Ventura County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Mono County, Kalifornien), Fluss im Mono County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Powerhouse Canal), Fluss im Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Clear Lake), Fluss im Lake County, Bundesstaat Kalifornien
 Adobe Creek (Sun River), Fluss im Bundesstaat Montana
 Adobe Creek (Susie Creek), Fluss im Bundesstaat Nevada
 Adobe Creek (Spring Creek), Fluss im Gillespie County, Bundesstaat Texas
 Adobe Creek (Sweetwater Creek), Fluss im Wheeler County, Bundesstaat Texas
 Adobe Creek (Beat Creek), Fluss im Hutchinson County, Bundesstaat Texas
 Adobe Wall Creek, Fluss im Bundesstaat North Dakota
 Adobe Walls Creek, Fluss im Bundesstaat New Mexico
 Double Adobe Creek, Fluss im Bundesstaat New Mexico
 East Adobe Creek, Fluss im Bundesstaat Nevada
 East Fork Adobe Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 West Fork Adobe Creek, Fluss im Bundesstaat Kalifornien